Казино Роял може да се отнася за:
 Казино Роял (книга) - дебютният роман на английския писател Иън Флеминг
 Казино Роял (филм, 1954) – първата екранизация на книгата
 Казино Роял (филм, 1967) – комедийна пародия на книгата
 Казино Роял (филм, 2006) – официална адаптация на книгата